Catalyst (switch), een ethernetswitch
 The Catalyst, een single van Linkin Park
 Catalyst Language Editor, een language editor
 Catalyst (New Found Glory), een muziekalbum van de punkgroep New Found Glory uit 2004
 Catalyst (Willie Dixon), een muziekalbum van de bluesartiest Willie Dixon uit 1973